El Torneig de Doha 2021, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2021, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 13 de març de 2021 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021